Anne Askew – poetessa e scrittrice inglese
 Desmond Askew – attore britannico
 Luke Askew – attore statunitense
 Oliver Askew – pilota automobilistico statunitense
 Reubin Askew – politico statunitense
 Vincent Askew – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense